Новомалиновка — название населённых пунктов:

Россия 
 Новомалиновка — деревня в Нижнеомском районе Омской области.

Украина 
Новомалиновка — село в Широковском районе Днепропетровской области.